Роџер Федерер је по четврти пут освојио турнир. У финалу је победио Рафаела Надала резултатом 6-0, 7-6, 6-7, 6-3.

Носиоци 

  Роџер Федерер (победник)
  Рафаел Надал (финалиста)
  Енди Родик (треће коло)
  Давид Налбандијан (треће коло)
  Иван Љубичић (треће коло)
  Лејтон Хјуит (четвртфиналиста)
  Марио Анчић (четвртфиналиста)
  Џејмс Блејк (треће коло)
  Николај Давиденко (прво коло)
  Фернандо Гонзалез (треће коло)
  Томи Робредо (друго коло)
  Томас Јохансон (прво коло)
  Томаш Бердих (четврто коло)
  Радек Штјепанек (четвртфиналиста)
  Себастијан Грожан (треће коло)
  Гастон Гаудио (друго коло)

<ol start='17'>
  Роби Џинепри (прво коло)
  Маркос Багдатис (полуфиналиста)
  Томи Хас (треће коло)
  Доминик Хрбати (прво коло)
  Гаел Монфис (прво коло)
  Јарко Нијеминен (четвртфиналиста)
  Давид Ферер (четврто коло)
  Хуан Карлос Фереро (треће коло)
  Андре Агаси (треће коло)
  Оливије Рохус (треће коло)
  Дмитриј Турсунов (четврто коло)
  Фернандо Вердаско (четврто коло)
  Парадорн Сричапан (прво коло)
  Кристоф Влиген (друго коло)
  Николас Масу (прво коло)
  Пол-Анри Матје (прво коло)

Жреб

Финала

Горња половина

Група 1

Група 2

Група 3

Група 4 
{{Тенис-16 играча и 5 сетова
| RD1=прво коло
| RD2=друго коло
| RD3=треће коло
| RD4=четврто коло
| RD1-seed01=12
| RD1-team01= Т. Јохансон
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6<sup>4
| RD1-score01-3=1
| RD1-score01-4=1
| RD1-score01-5= 
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= Ј. Бјеркман
| RD1-score02-1=3
| RD1-score02-2=7
| RD1-score02-3=6
| RD1-score02-4=6
| RD1-score02-5= 
| RD1-seed03= 
| RD1-team03= Ф. Сера
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=3
| RD1-score03-3=4
| RD1-score03-4=5
| RD1-score03-5= 
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= Л. Длоухи
| RD1-score04-1=4
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3=6
| RD1-score04-4=7
| RD1-score04-5= 
| RD1-seed05=Q
| RD1-team05= С. Галвани
| RD1-score05-1=4
| RD1-score05-2=7
| RD1-score05-3=6
| RD1-score05-4=3
| RD1-score05-5=16
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= А. Васке
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=6<sup>2
| RD1-score06-3=4
| RD1-score06-4=6
| RD1-score06-5=14
| RD1-seed07= 
| RD1-team07= Д. Брачали
| RD1-score07-1=6
| RD1-score07-2=6
| RD1-score07-3=6
| RD1-score07-4= 
| RD1-score07-5= 
| RD1-seed08=20
| RD1-team08= Д. Хрбати
| RD1-score08-1=2
| RD1-score08-2=4
| RD1-score08-3=4
| RD1-score08-4= 
| RD1-score08-5= 
| RD1-seed09=32
| RD1-team09= П-Х. Матје
| RD1-score09-1=7
| RD1-score09-2=6<sup>5
| RD1-score09-3=3
| RD1-score09-4=6<sup>12
| RD1-score09-5= 
| RD1-seed10=WC
| RD1-team10= М. Филипусис
| RD1-score10-1=5
| RD1-score10-2=7
| RD1-score10-3=6
| RD1-score10-4=7
| RD1-score10-5= 
| RD1-seed11= 
| RD1-team11= М. Мирни
| RD1-score11-1=6<sup>5
| RD1-score11-2=6
| RD1-score11-3=6
| RD1-score11-4=6
| RD1-score11-5= 
| RD1-seed12= 
| RD1-team12=
| RD1-score12-1=7
| RD1-score12-2=4
| RD1-score12-3=3
| RD1-score12-4=3
| RD1-score12-5= 
| RD1-seed13= 
| RD1-team13= О. Марах
| RD1-score13-1=1
| RD1-score13-2=6<sup>2
| RD1-score13-3=0
| RD1-score13-4= 
| RD1-score13-5= 
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= Џ. Ванг
| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=7
| RD1-score14-3=6
| RD1-score14-4= 
| RD1-score14-5= 
| RD1-seed15=Q
| RD1-team15= К. Плес
| RD1-score15-1=3
| RD1-score15-2=5
| RD1-score15-3=7
| RD1-score15-4=4
| RD1-score15-5= 
| RD1-seed16=8
| RD1-team16= Џ. Блејк
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=7
| RD1-score16-3=5
| RD1-score16-4=6
| RD1-score16-5= 
| RD2-seed01= 
| RD2-team01= Ј. Бјеркман
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3=4
| RD2-score01-4=1
| RD2-score01-5=6
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= Л. Длоухи
| RD2-score02-1=3
| RD2-score02-2=4
| RD2-score02-3=6
| RD2-score02-4=6
| RD2-score02-5=4
| RD2-seed03=Q
| RD2-team03= С. Галвани
| RD2-score03-1=3
| RD2-score03-2=7
| RD2-score03-3=3
| RD2-score03-4=4
| RD2-score03-5= 
| RD2-seed04= 
| RD2-team04= Д. Брачали
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=6<sup>3
| RD2-score04-3=6
| RD2-score04-4=6
| RD2-score04-5= 
| RD2-seed05=WC
| RD2-team05=
| RD2-score05-1=6<sup>6
| RD2-score05-2=4
| RD2-score05-3=7
| RD2-score05-4=3
| RD2-score05-5= 
| RD2-seed06= 
| RD2-team06= М. Мирни
| RD2-score06-1=7
| RD2-score06-2=6
| RD2-score06-3=6<sup>5
| RD2-score06-4=6
| RD2-score06-5= 
| RD2-seed07= 
| RD2-team07= Џ. Ванг
| RD2-score07-1=4
| RD2-score07-2=2
| RD2-score07-3=6
| RD2-score07-4=2
| RD2-score07-5= 
| RD2-seed08=8
| RD2-team08= Џ. Блејк
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3=4
| RD2-score08-4=6
| RD2-score08-5= 
| RD3-seed01= 
| RD3-team01={{nowrap| Ј. Бјеркман}}
| RD3-score01-1=7
| RD3-score01-2=6
| RD3-score01-3=6
| RD3-score01-4= 
| RD3-score01-5= 
| RD3-seed02= 
| RD3-team02= Д. Брачали
| RD3-score02-1=5
| RD3-score02-2=2
| RD3-score02-3=1
| RD3-score02-4= 
| RD3-score02-5= 
| RD3-seed03= 
| RD3-team03= М. Мирни
| RD3-score03-1=6
| RD3-score03-2=3
| RD3-score03-3=4
| RD3-score03-4=6
| RD3-score03-5=6
| RD3-seed04=8
| RD3-team04= Џ. Блејк
| RD3-score04-1=4
| RD3-score04-2=6
| RD3-score04-3=6
| RD3-score04-4=1
| RD3-score04-5=0
| RD4-seed01= 
| RD4-team01=

Доња половина

Група 5 
{{Тенис-16 играча и 5 сетова
| RD1=прво коло
| RD2=друго коло
| RD3=треће коло
| RD4=четврто коло
| RD1-seed01=6
| RD1-team01= Л. Хјуит
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3=6
| RD1-score01-4= 
| RD1-score01-5= 
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= Ф. Воландри
| RD1-score02-1=1
| RD1-score02-2=1
| RD1-score02-3=3
| RD1-score02-4= 
| RD1-score02-5= 
| RD1-seed03= 
| RD1-team03= Ф. Сарета
| RD1-score03-1=6<sup>10
| RD1-score03-2=3
| RD1-score03-3=5
| RD1-score03-4= 
| RD1-score03-5= 
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= Х-Т. Ли
| RD1-score04-1=7
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3=7
| RD1-score04-4= 
| RD1-score04-5= 
| RD1-seed05= 
| RD1-team05= А. Монтањес
| RD1-score05-1=3
| RD1-score05-2=4
| RD1-score05-3=6<sup>7
| RD1-score05-4= 
| RD1-score05-5= 
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= Т. Зиб
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3=7
| RD1-score06-4= 
| RD1-score06-5= 
| RD1-seed07= 
| RD1-team07= Ж. Милер
| RD1-score07-1=4
| RD1-score07-2=5
| RD1-score07-3=3
| RD1-score07-4= 
| RD1-score07-5= 
| RD1-seed08=26
| RD1-team08= О. Рохус
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=7
| RD1-score08-3=6
| RD1-score08-4= 
| RD1-score08-5= 
| RD1-seed09=23
| RD1-team09= Д. Ферер
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3=6
| RD1-score09-4= 
| RD1-score09-5= 
| RD1-seed10=Q
| RD1-team10= С. Штадлер
| RD1-score10-1=1
| RD1-score10-2=4
| RD1-score10-3=4
| RD1-score10-4= 
| RD1-score10-5= 
| RD1-seed11= 
| RD1-team11= И. Минарж
| RD1-score11-1=6<sup>1
| RD1-score11-2='''6
| RD1-score11-3=6<sup>3
| RD1-score11-4=2
| RD1-score11-5= 
| RD1-seed12= 
| RD1-team12={{nowrap| Г. Гарсија-Лопез}}
| RD1-score12-1=7
| RD1-score12-2=4
| RD1-score12-3=7
| RD1-score12-4=6
| RD1-score12-5= 
| RD1-seed13= 
| RD1-team13= Г. Руседски
| RD1-score13-1=4
| RD1-score13-2=4
| RD1-score13-3=4
| RD1-score13-4= 
| RD1-score13-5= 
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= М. Сафин
| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3=6
| RD1-score14-4= 
| RD1-score14-5= 
| RD1-seed15= 
| RD1-team15= Л. Орна
| RD1-score15-1=6<sup>3
| RD1-score15-2=5
| RD1-score15-3=2
| RD1-score15-4= 
| RD1-score15-5= 
| RD1-seed16=10
| RD1-team16= Ф. Гонзалез
| RD1-score16-1=7
| RD1-score16-2=7
| RD1-score16-3=6
| RD1-score16-4= 
| RD1-score16-5= 
| RD2-seed01=6
| RD2-team01= Л. Хјуит
| RD2-score01-1=6<sup>4
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3=7
| RD2-score01-4=6<sup>5
| RD2-score01-5=6
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= Х-Т. Ли
| RD2-score02-1=7
| RD2-score02-2=2
| RD2-score02-3=6<sup>6
| RD2-score02-4=7
| RD2-score02-5=4
| RD2-seed03= 
| RD2-team03= Т. Зиб
| RD2-score03-1=1
| RD2-score03-2=1
| RD2-score03-3=0
| RD2-score03-4= 
| RD2-score03-5= 
| RD2-seed04=26
| RD2-team04= О. Рохус
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3=6
| RD2-score04-4= 
| RD2-score04-5= 
| RD2-seed05=23
| RD2-team05= Д. Ферер
| RD2-score05-1=7
| RD2-score05-2=7
| RD2-score05-3=6
| RD2-score05-4= 
| RD2-score05-5= 
| RD2-seed06= 
| RD2-team06=
| RD2-score06-1=6<sup>2
| RD2-score06-2=5
| RD2-score06-3=3
| RD2-score06-4= 
| RD2-score06-5= 
| RD2-seed07= 
| RD2-team07= М. Сафин
| RD2-score07-1=6
| RD2-score07-2=7
| RD2-score07-3=4
| RD2-score07-4=4
| RD2-score07-5=4
| RD2-seed08=10
| RD2-team08= Ф. Гонзалез
| RD2-score08-1=4
| RD2-score08-2=6<sup>4
| RD2-score08-3=6
| RD2-score08-4=6
| RD2-score08-5=6
| RD3-seed01=6
| RD3-team01= Л. Хјуит
| RD3-score01-1=6
| RD3-score01-2=6
| RD3-score01-3=6
| RD3-score01-4= 
| RD3-score01-5= 
| RD3-seed02=26
| RD3-team02= О. Рохус
| RD3-score02-1=1
| RD3-score02-2=4
| RD3-score02-3=4
| RD3-score02-4= 
| RD3-score02-5= 
| RD3-seed03=23
| RD3-team03= Д. Ферер
| RD3-score03-1=4
| RD3-score03-2=2
| RD3-score03-3=6
| RD3-score03-4=6
| RD3-score03-5=6
| RD3-seed04=10
| RD3-team04=
| RD3-score04-1=6
| RD3-score04-2=6
| RD3-score04-3=2
| RD3-score04-4=3
| RD3-score04-5=4
| RD4-seed01=6
| RD4-team01=
| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3=6
| RD1-score14-4= 
| RD1-score14-5= 
| RD1-seed15=Q
| RD1-team15= А. Фаља
| RD1-score15-1=2
| RD1-score15-2=7
| RD1-score15-3=7
| RD1-score15-4=6
| RD1-score15-5= 
| RD1-seed16=9
| RD1-team16= Н. Давиденко
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=6<sup>4
| RD1-score16-3=6<sup>8
| RD1-score16-4=3
| RD1-score16-5= 
| RD2-seed01=5
| RD2-team01= И. Љубичић
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=7
| RD2-score01-3=7
| RD2-score01-4= 
| RD2-score01-5= 
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= Џ. Гимелстоб
| RD2-score02-1=3
| RD2-score02-2=6<sup>1
| RD2-score02-3=5
| RD2-score02-4= 
| RD2-score02-5= 
| RD2-team03= А. Мартин
| RD2-seed03= 
| RD2-score03-1=1
| RD2-score03-2=5
| RD2-score03-3=4
| RD2-score03-4= 
| RD2-score03-5= 
| RD2-seed04=27
| RD2-team04= Д. Турсунов
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=7
| RD2-score04-3=6
| RD2-score04-4= 
| RD2-score04-5= 
| RD2-seed05=22
| RD2-team05= Ј. Нијеминен
| RD2-score05-1=6
| RD2-score05-2=6
| RD2-score05-3=6
| RD2-score05-4= 
| RD2-score05-5= 
| RD2-seed06=WC
| RD2-team06= М. Ли
| RD2-score06-1=4
| RD2-score06-2=0
| RD2-score06-3=3
| RD2-score06-4= 
| RD2-score06-5= 
| RD2-seed07= 
| RD2-team07=

 Група 8 
{{Тенис-16 играча и 5 сетова
| RD1=прво коло
| RD2=друго коло
| RD3=треће коло
| RD4=четврто коло
| RD1-seed01=16
| RD1-team01= Г. Гаудио| RD1-score01-1=7
| RD1-score01-2=3
| RD1-score01-3=6
| RD1-score01-4=6
| RD1-score01-5= 
| RD1-seed02=LL
| RD1-team02= Ж-К. Форел
| RD1-score02-1=5
| RD1-score02-2=6
| RD1-score02-3=2
| RD1-score02-4=4
| RD1-score02-5= 
| RD1-seed03=Q
| RD1-team03= А. Пеја
| RD1-score03-1=4
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3=7
| RD1-score03-4=3
| RD1-score03-5=1
| RD1-seed04=Q
| RD1-team04= И. Лабадзе
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=4
| RD1-score04-3=5
| RD1-score04-4=6
| RD1-score04-5='''6
| RD1-seed05= 
| RD1-team05=

Спољашње везе 
 Жреб турнира на сајту -{ATPworldtour.com}-

Вимблдон 2006.
Вимблдон — мушкарци појединачно
Тенис 2006.